Can Cardona (Avià), masia al municipi d'Avià (el Berguedà)
 Can Cardona (Breda), casa amb elements historicistes i modernistes de Breda (la Selva) 
 Can Cardona (Sant Just Desvern), edifici al municipi de Sant Just Desvern (el Baix Llobregat) 
 Can Cardona dels Vilars, mas aïllat al terme de Maçanet (l'Alt Empordà)